Перестрелка — скоротечная (ограниченная во времени) стрельба между воинскими формированиями либо враждующими вооружёнными лицами / группами людей.

Фильмы 
 «Перестрелка» () — вестерн 1966 года, США, режиссёр Монте Хеллман.
 «Перестрелка» () — фильм 2016 года, Великобритания, режиссёр Бен Уитли.

См. также 
 Шармицель